Schronisko pod Grzybem (Kamień-Grzyb) – jaskinia w skale Grzyb koło Wiśnicza
 Schronisko pod Grzybem (Łopień) – jaskinia na Łopieniu w Beskidzie Wyspowym